Die Primera División 2014/15 (offiziell Liga BBVA) war die 84. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 2014 und endete am 23. Mai 2015.

Der FC Barcelona wurde zum 23. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 10-fache Meister Atlético Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war FC Barcelona.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind SD Eibar, Deportivo La Coruña und FC Córdoba.

Teilnehmer 
In der Saison 2014/15 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
 4. – FC Valencia – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – FC Sevilla – UEFA Champions League, Gruppenphase (Sieger der UEFA Europa League)
 6. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Gruppenphase
 7. – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 13. – FC Elche (Zwangsabstieg)
 19. – UD Almería
 20. – FC Córdoba

Aufsteiger in die Primera División
 Betis Sevilla
 Sporting Gijón
 UD Las Palmas

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Weblinks 
 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2014/15 laliga.es
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15